Liga Mistrzów CONCACAF (ang. CONCACAF Champions League, hiszp. Concacaf Liga Campeones, Concachampions) – coroczne rozgrywki pucharowe organizowane przez federację CONCACAF dla czołowych klubów pochodzących z krajów Ameryki Północnej. Ze względów sponsorskich oficjalna nazwa rozgrywek brzmi Scotiabank CONCACAF Champions League.

Historia rozgrywek 
W latach 1962–2008 rozgrywki nosiły nazwę Puchar Mistrzów CONCACAF (ang. CONCACAF Champions' Cup, hiszp. Copa de Campeones de la Concacaf) i odbywały się systemem wiosna–jesień. Od 2008 roku turniej nazywa się Liga Mistrzów CONCACAF i w latach 2008–2017 rozgrywany był, podobnie jak Liga Mistrzów UEFA, systemem jesień–wiosna. Od 2018 roku rozgrywany wiosną.

Począwszy od roku 2005 zwycięzca turnieju ma prawo udziału w organizowanych przez FIFA klubowych mistrzostwach świata.

Obecnie prawo gry w Lidze Mistrzów ma szesnaście klubów – po cztery z Meksyku i USA, jeden z Kanady, sześć najlepszych klubów z Ligi CONCACAF i zwycięzca CFU Club Championship.

Finały

Osiągnięcia

Według klubów

Według krajów

Statystyki indywidualne 
Zestawienie piłkarzy, którzy zanotowali najwięcej występów i zdobyli najwięcej goli we wszystkich meczach Ligi Mistrzów CONCACAF.
Legenda:
 FK – faza kwalifikacyjna
 FG – faza grupowa
 FP – faza pucharowa
Pogrubioną czcionką zostali zaznaczeni zawodnicy, którzy kontynuują karierę piłkarską.

Najwięcej występów 

(Stan na 1 lipca 2022)

Najwięcej goli 

(Stan na 1 lipca 2022)

Linki zewnętrzne 
 RSSSF 
  

Liga Mistrzów CONCACAF